OMX Baltic 10 (OMXB10) — региональный фондовый индекс, включающий в себя 10 крупнейших компаний, чьи акции торгуются на Вильнюсской, Рижской и Таллинской биржах.

Компоненты индекса 
В индекс входят следующие компании (по состоянию на 16 июня 2016 года):

Ссылки 
 Информация о индексе на официальном сайте биржи

Европейские фондовые индексы
Экономика Литвы
Экономика Латвии
Экономика Эстонии
Экономика Прибалтики